

Geografia

Città 
 Karlovy Vary – città della Repubblica Ceca
 Carlsbad – città degli Stati Uniti d'America (California)
 Carlsbad – città degli Stati Uniti d'America (Nuovo Messico)
 Carlsbad – città degli Stati Uniti d'America (Texas)
 Carlsbad Springs – città del Canada (Ontario)
 Karlsbad – città della Germania

Altri 
 I Deliberati di Karlsbad – decreti per reprimere le tendenze liberali e nazionali nella Germania postnapoleonica
 Parco nazionale delle Carlsbad Caverns – parco degli Stati Uniti d'America (Nuovo Messico)